Шэньчжэньский метрополитен () — система внеуличного скоростного транспорта в городе Шэньчжэнь, Китай. Открыта 28 декабря 2004 года, стала пятым метрополитеном в континентальном Китае. Сегодня система состоит из 265 станций на 12 линиях общей протяжённостью (303,4 км - старые данные) (теперь уже больше км). Все линии управляются компанией Shenzhen Metro Company (SZMC), кроме Четвёртой линии, которая была передана под управление шэньчжэньского филиала MTR Corporation с 1 июля 2010 года на 30 лет. Ежедневно поезда шэньчжэньской подземки перевозят 4 миллиона пассажиров. На всех станциях установлены платформенные раздвижные двери.

Линии 
В метрополитене 12 линий, связанных между собой 42 пересадочными узлами. Линии 1 и 4 также имеют трансграничные пересадки на Восточную линию Гонконгского метрополитена, где осуществляется таможенный контроль при пересечении границы с Гонконгом. Со станции «Лоху» пересадка на гонконгскую станцию «Лову», со станции «Хуанган» — на станцию «Локмацзау».

 28 декабря - открытие линии 20, 8,4 км.

История 
Первые линии (1 и 4) Шэньчжэньского метрополитена были открыты одновременно 28 декабря 2004 года. 20 июня 2007 года линия 4 была продлена на одну станцию. К Летней Универсиаде 28 декабря 2010 года были открыты ещё 2 линии метрополитена (2 и 3). В 2009 году линия 4 продлена на 16 км в северном направлении. В 2010 году линия 1 продлена на 14 км и открыта линия 2 длиной 14,4 км. 22 июня 2011 открыта линия 5, 28 июня 2016 — линия 11, 28 октября 2016 пущены сразу две линии — 7 и 9.

Подвижной состав 
Основу вагонного парка составляют вагоны Movia 456 производства Bombardier. На обеих линиях используются 6-вагонные составы.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Шэньчжэньский метрополитен на сайте urbanrail.net
 Интерактивная карта метро Шеньчженя

Метрополитены Китая
Метрополитен